Оропос может означать:

 Оропос — малый город в Греции.
 Оропос (дим) — община (дим) в Греции.